Kontact est un gestionnaire d'informations personnelles développé par le projet KDE, pour les systèmes d'exploitation GNU/Linux, BSD et autres systèmes apparentés à Unix. Kontact est placé sous la licence GNU GPL.

Intégration 
Kontact utilise la technologie KParts, permettant d'intégrer d'autres applications dans une interface unique : le client de messagerie KMail, l'application de planification et d'agenda KOrganizer, le gestionnaire de contacts KAddressBook ainsi que l'éditeur de notes KNotes, le lecteur de nouvelles KNode, l'agrégateur Akregator.

Grâce à cette intégration des composants, Kontact fournit un résumé et des fonctionnalités avancées de glisser-déposer entre les différents composants.

Versions en cours 
Les différentes versions de Kontact suivent le rythme de développement de l'environnement de bureau KDE. De nouvelles versions sont donc régulièrement publiées.

Liens externes 
  Site officiel

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
Kdepim
Gestionnaire d'informations personnelles

ast:Akregator